Halasa kan syfta på följande platser:

Cypern 

 Álassa (ort), Eparchía Lemesoú,

Israel 

 Qiryat Shemona, ort, Norra distriktet, 

Robotskapade Cypernförgreningar
Robotskapade Israelförgreningar